SVK est un code, qui signifie :
 Slovaquie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Slovaquie a pour code alpha-2 SK
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Slovaquie a pour code SK,
 Slovaquie, selon la liste des codes pays du CIO,
 Slovaquie, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Slovaquie a pour code alpha-2 LO

 La SVK, Srpska Vojska Krajine ou « Armée Serbe de la Krajina », était le faux  nez  de l'« Armée de Yougoslavie » dans les territoires de la Croatie occupés par les Serbes  de 1992 à 1999, date de l'évacuation finale de la Slavonie orientale  et de la Syrmie  de l'Ouest.
 SVK est un système de gestion de versions décentralisée.